Geschäftsverkehr steht für:
 allgemein die Gesamtheit des wirtschaftlichen Alltags einer Firma, Branche oder der Gesamtwirtschaft, siehe GeschäftslebenIm weiteren Sinne folglich das Betreiben eines Gewerbes.
 allgemein die Aktivitäten innerhalb einer Geschäftsbeziehung
 speziell den schriftlichen, mündlichen und Daten-Verkehr im Geschäftsleben, siehe Kaufmännischer Geschäftsverkehr
 speziell der Abschluss von Geschäften
geschäftlich bedingten Personen- und Güterverkehr, siehe Wirtschaftsverkehr